Кирстен Рени Стормс (; род. 8 апреля 1984, Орландо, штат Флорида) — американская актриса. Еë первой известной ролью стала Изабелла Блэк в сериале на NBC Дни нашей жизни, где она играла с 1999 по 2004 года. В 2005 году Стормс сыграла Мэкси Джонс на АВС в сериале «Главный госпиталь» и его спин-оффе «Генеральный госпиталь: Ночная смена». В 2011 году Стормс была заменена на Джен Лилли по состоянию здоровья (ей сказали, что она больна эндометриозом). Почти через год, 5 сентября 2012 года, она вернулась в сериал.

Биография 
Родилась 8 апреля 1984 года в городе Орландо, штат Флорида в семье спортивного комментатора Майка и его жены Карен Стормс. У Кирстен есть младшая сестра Холли, брат Остин и сводный брат Крис. Она с детства знала, что будет актрисой. Придя к папе на работу, она убедила родителей отправить её в класс актёрского мастерства. Родители зарегистрировали еë в детский актёрский класс в Нью-Йорке.

Карьера 
Первый актёрский опыт Кристен получила в рекламном ролике в 1989 году для «Galoob Baby Doll». Одной из первых ролей для неё стала роль в телесериале канала ABC «Second Noah», а затем последовала главная роль в сериале «Sing Me a Story with Belle». В 12 лет Стормс переехала в Лос-Анджелес, штат Калифорния. Спустя некоторое время она появилась в телесериале «Седьмое небо», в котором исполнила роль Лауры Каммингс, подружки Саймона (которого сыграл Дэвид Каллахер). Позже она была выбрана на роль Ксенон в фильме «Ксенон: Девушка 21 века». После она снялась в двух продолжениях этого фильма. Также она снялась в фильме телеканала Дисней «Джони Цунами».

Личная жизнь 
С июня 2013 года Кирстен замужем за актёром , на развод с которым она подала в апреле 2016 года. У супругов есть дочь — Харпер Роуз Бараш (род. 07.01.2014).

Стормс — близкая подруга Келли Монако, с которой она познакомилась на съёмках телесериала «Главный госпиталь».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Лауреаты премии «Дайджеста мыльных опер»
Актрисы озвучивания США